Deutsche Post AG () — немецкая почтовая компания. Штаб-квартира расположена в Бонне, Германия.

Deutsche Post — дочерняя компания (наряду с DHL и Postbank) германского холдинга Deutsche Post DHL (в прошлом Deutsche Post World Net — DPWN), основанная в 1995 году на базе главных почтовых дирекций бундеспочты.

Собственники и руководство 
По состоянию на 30 сентября 2009 года основным акционером компании является KfW Bankengruppe (30,5 %), которая, в свою очередь, принадлежит государству ФРГ (80 %) и немецким землям (20 %). Оставшиеся 69,5 % акций находятся в свободном обращении, из них 62,8 % акций принадлежат институциональным инвесторам, в основном из США, Великобритании и Германии Капитализация (на 30 сентября 2009) — 15,475 млрд евро.

Председатель Правления — Франк Аппель (Frank Appel).

Деятельность 

Deutsche Post — один из крупнейших работодателей Германии.

См. также 
 История почты и почтовых марок Германии
 Почтовые индексы в Германии
 Deutsche Post DHL

Примечания

Ссылки 

 

Почта Германии
Акционерные общества Германии
Компании, расположенные в Бонне
Почтовые организации и компании Европы